Detta är en lista över sjöar i Tanums kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Tanums kommun.

Lista

Externa länkar

Tanums kommun
 Lista